Giochi della XXXII Olimpiade – competizione sportiva che si è svolta a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021 (inizialmente prevista dal 24 luglio al 9 agosto 2020 e rinviata per la pandemia di COVID-19)
 XVI Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva che si è svolta a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021 (inizialmente prevista dal 25 agosto al 6 settembre 2020 e rinviata per la pandemia di COVID-19)